Desa Pejok kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pejok (administrativ by i Indonesien, lat -7,25, long 112,08), Jawa Timur, 
 Desa Pejok (administrativ by i Indonesien, lat -7,33, long 112,03), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar